Първи сезон на новосъздадената Елитна юношеска група до 19 години, като в нея се включват всичко отбори от страната, които имат ресурса и желанието да участват в тази надпревара.

Безапелационни шампиони стават Литекс (Ловеч), като техни подгласници са школите на Черноморец (Бургас) и Левски (София), заели 2-ро и 3-то място в оспорвано преследване. От дивизията съставена от 18 отбора изпадат по класиране последните 2, Локомотив (Пловдив) и Етър (Велико Търново), също така от участие се отказва частната школа на Ботев 2002 (Пловдив) след като се влива в школата на ПФК Ботев (Пловдив), школите на Добруджа 1919 (Добрич) и Пирин Благоевград (Благоевград) също се отказват от правото си на участие в ЕЮГ до 19. На мястото на този отбори след квалификации влизат Ботев Пловдив, Спартак Плевен, Ботев Враца и Спортист Своге, като групата остава със 17 отбора.

Отбори 
 Берое (Стара Загора)
 Ботев 2002 (Пловдив)
 Видима-Раковски (Севлиево)
 Добруджа 1919 (Добрич)
 Етър 1924 (Велико Търново)
 Левски (София)
 Литекс (Ловеч)
 Локомотив (София)
 Локомотив 1936 (Пловдив)
 Любимец 2007 (Любимец)
 Пирин 2001 (Благоевград)
 Пирин Благоевград (Благоевград)
 Сливен 2000 (Сливен)
 Славия 1913 (София)
 ЦСКА (София)
 Черноморец Бургас (Бургас)
 Черно море (Варна)
 Чавдар (Етрополе)
 Велбъжд (Кюстендил)

Крайно класиране

Бележки 

Футбол в България